Waterfalls peut faire référence à :

Musique 
 Waterfalls, chanson de Paul McCartney parue en single en juin 1980 ;
 Waterfalls, chanson du groupe TLC parue en 1994 sur l'album CrazySexyCool et sortie en single en 1995.

Voir aussi